В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 7-5, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Ненсі Гюнтер (півфінал)
  Вірджинія Вейд (фінал)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)

 Франсуаза Дюрр (півфінал)
 Кеті Кюйкендалл (1-ше коло)
 Леслі Гант (чвертьфінал)
 Шерон Волш (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974